Синяя таблетка () может означать:
 Красная и синяя таблетки — метафора из фильма «Матрица», выбор между мучительной правдой реальности (красная таблетка) и блаженной неизвестностью иллюзии (синяя).
 Blue Pill — компьютерная программа, руткит, основанный на виртуализации.

См. также 
 Красная таблетка